Chatanga – fiume della Siberia settentrionale
 Chatanga – località abitata situata sul fiume omonimo
 Golfo della Chatanga – insenatura del mare di Laptev
 Aeroporto di Chatanga – aeroporto a servizio dell'omonima località